The Anatomist, un téléfilm britannique réalisé par James Bridie en 1939 ;
 The Anatomist, un film britannique réalisé par Dennis Vance en 1961.